August Nilsson kan avse:

 August Nilson (1843–1913), filolog och läroverkslektor.
August Nilson (kompositör) (1845–1927), upphovsman till Blekinge bataljons marsch.
 August Nilsson (1867–1952), tidningsman, författare och politiker, socialdemokrat.
 August Nilsson (idrottsman) (1872–1921), deltog i OS 1900.
 August Nilsson (ingenjör) (1890–1971).